The Asylum Years, или, как указано на обложке, просто Asylum Years — сборник автора-исполнителя Тома Уэйтса, изданный в 1986 году. Содержит самые популярные песни из альбомов периода Asylum Records, исключая концертный альбом Nighthawks at the Diner. Трек-лист более чем на половину повторяет предыдущий сборник — Anthology of Tom Waits.

Список композиций

Ссылки 
 Альбом сайте Discogs 

Сборники 1986 года
Альбомы Тома Уэйтса
Сборники на английском языке